Казальцево — деревня в Каргасокском районе Томской области России. Входит в состав Киндальского сельского поселения.

География 
Деревня находится на северо-западе центральной части Томской области, на правом берегу реки Оби, вблизи места впадения в неё протоки Казальцевской, на расстоянии примерно 26 километров (по прямой) к северо-западу от села Каргасок, административного центра района. Абсолютная высота — 42 метра над уровнем моря.

Часовой пояс

История 
Основано в 1906 году.
По данным 1926 года имелось 27 хозяйств и проживал 111 человек (в основном — русские). Функционировала лавка общества потребителей. В административном отношении входило в состав Тымского сельсовета Каргасокского района Томского округа Сибирского края.

Селькупское название 
Название юрт Казальцевых по-селькупски — Ка́заль эд, Ка́зал эд (окунёвая деревня), от ка́за — окунь.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 68,4 %, женщины — соответственно 31,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Каргасокского района